Пельвуазе́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 110 км на юг от Орлеана, 29 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 875 человек (2007).

В 1940 году в Пельвуазене сделали тюрьму, в которой содержались многие известные политические деятели:
 Венсан Ориоль — будущий президент Франции
 Поль Рейно — премьер-министр Франции в период Третьей республики
 Марсель Дассо — политик и авиаконструктор
 Жюль Мок — будущий премьер-министр Четвёртой республики

Известные личности, связанные с городом 

 Жорж Бернанос (1888—1948) — писатель, живший некоторое время в Пельвуазене
 Жан Жироду (1882—1944) — писатель, учился в школе в Пельвуазене

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini